Спілве — топонім у Латвії:

 Спілве (Рига) — мікрорайон у Ризі.
 Спілве (аеропорт) — аеропорт, розташований у цьому мікрорайоні.
 Спілве (Бабітський край) — населений пункт у 12 км від центру Риги.

Див. також 
 Spilva